Caldo do Forno é um prato típico da vila de Teixoso, concelho da Covilhã que adquire a sua verdadeira personalidade quando apreciado nesta localidade.

Tradição 
Esta iguaria está tradicionalmente ligada à alimentação das famílias de menores recursos (cozinha rural) que aproveitavam as carnes menos nobres do porco (pé, orelheira e chouriça) para a sua confecção. A base é composta pelos seguintes ingredientes: grão-de-bico ou feijão (encarnado ou branco) e arroz. A esta base, cada família adicionava, consoante os seus recursos, o pé de porco, orelha, chouriça ou inclusivamente outros ingredientes como os buchos. 

Antigamente, este caldo era confeccionado em panela de esmalte, no forno a lenha, aproveitando o calor do forno onde previamente tinha sido cozido o pão. O preparado cozia lentamente, durante toda a noite de sábado para o domingo e, por norma, era retirado por cada família após a saída da missa da manhã, servindo de manjar ao almoço de domingo. Hoje, este caldo é recheado com uma maior variedade de ingredientes, conservando no entanto a tradicional base de grão (ou feijão) e arroz. Para matarem saudades dos sabores do passado, é costume os teixosenses confeccionarem-no na panela de pressão, em lume brando, durante mais de duas horas, resultando um caldo grosso e substancial.

Culinária de Portugal